Aurelio Lommi – calciatore italiano
 Benedetta Lommi – calciatrice italiana
 Gianni Lommi – pugile italiano